Jan Are Klaussen – giocatore di calcio a 5 e calciatore norvegese
 Lars Magnus Klaussen – giocatore di calcio a 5 e calciatore norvegese
 Thomas Klaussen – giocatore di calcio a 5 e calciatore norvegese
 Tor Christian Klaussen – giocatore di calcio a 5 e calciatore norvegese